Mozelos peut désigner :
au Portugal :
Mozelos, paroisse civile de la municipalité de Paredes de Coura, située dans le district de Viana do Castelo et la région Nord ;
Mozelos, paroisse civile de la municipalité de Santa Maria da Feira, située dans le district d'Aveiro et la région Nord.